Mr. Big – amerykański zespół muzyczny
 Mr. Big – brytyjski zespół muzyczny
 Mr Big – postać fikcyjna, bohater serialu Seks w wielkim mieście
 Mr. Big – postać fikcyjna, bohater gry Art of Fighting (i serii gier)
 Mr. Big – postać fikcyjna, protagonista Jamesa Bonda w filmie Żyj i pozwól umrzeć